Никольское — село в Кесовогорском районе Тверской области. Входит в состав Стрелихинского сельского поселения.

География 
Находится в юго-восточной части Тверской области на расстоянии приблизительно 10 км на юго-запад по прямой от районного центра поселка Кесова Гора.

История 
Деревня была показана ещё на карте 1825 года. В 1859 году здесь (село Кашинского уезда) было учтено 25 дворов. До революции имелась Никольская церковь (не сохранилась), ныне имеется часовня Ксении Петербургской.

Население 
Численность населения: 218 человек (1859 год), 147 (русские 96 %) в 2002 году, 119 в 2010.

Примечания 

Населённые пункты Кесовогорского района